Бенито Хуарез Дос има више значења:

 Бенито Хуарез Дос, Каролина (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Бенито Хуарез Дос (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Бенито Хуарез Дос (Санта Марија Чималапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Бенито Хуарез Дос (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику